«Легенда о пианисте» ( — «Легенда о пианисте посреди океана»,  — «Легенда о Тысяча-Девятисотом») — кинофильм итальянского режиссёра Джузеппе Торнаторе в жанре музыкальной драмы. Фильм снят по книге Алессандро Барикко «Новеченто» («Тысяча-Девятисотый»).

Сюжет 
Это фильм-эпопея, ибо на одном-единственном корабле уместилась целая эпоха, целый мир. Удивительный мир музыки, дружбы, любви, страдания, проходящих перед глазами героев в течение многих лет. Это история гениального пианиста, родившегося и всю жизнь прожившего на корабле, где он прославился игрой на рояле. Повествование ведётся от лица его друга-трубача, игравшего с ним в оркестре. В первый день 1900 года на трансатлантическом пароходе «Вирджинец» в коробке из-под лимонов был найден младенец. Мальчик вырос и провёл всю свою жизнь на громадном океанском лайнере, курсирующем между Америкой и Европой, ни разу не сойдя на берег. Загадочным образом научившись играть на рояле, мальчик, получивший имя Дэнни Будмен Т. Д. Лемон Тысяча-Девятисотый, стал настоящим виртуозом и развлекал публику, играя в ресторанном оркестре. С ним связаны потрясающие истории, а его жизнь превратилась в красивую легенду. История ведется от имени трубача из оркестра корабля, который представляет собою «ненадежного рассказчика», это напрямую отражено в названии фильма.

В ролях 
 Тим Рот — Новеченто (Дэнни Будмен Т. Д. Лемон 1900)
 Пруитт Тейлор Винс — Макс Туни
 Мелани Тьерри — девушка
 Билл Нанн — Денни Будман
 Кларенс Уильямс — Джелли Ролл Мортон
 Питер Вон — Попс, владелец магазина
 Найел О'Брайан — портовый мастер
Габриэле Лавиа — фермер
 Вернон Нэрс — Фриц Херманн, руководитель группы
 Кори Бак — юный Тысяча-Девятисотый
 Харри Дитсон — капитан
 Кузнецов Роман — юный Тысяча-Девятисотый

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Джузеппе Торнаторе
 Алессандро Барикко
 Режиссёр: Джузеппе Торнаторе
 Оператор: Лайош Кольтаи
 Композитор: Эннио Морриконе
 продюсеры:
 Марко Хименц
 Лаура Фаттори
 Франческо Торнаторе

Награды и номинации

Награды 
 1999 — Премия «Давид ди Донателло»
 Лучшая операторская работа — Лайош Кольтаи
 Лучший дизайн костюмов — Маурицио Милленотти
 Лучший режиссёрская работа — Джузеппе Торнаторе
 Лучшая музыка — Эннио Морриконе
 Лучший дизайн — Франческо Фригери
 1999 — «Премия Европейской киноакадемии»
 Лучшая операторская работа — Лайош Кольтаи
 2000 — Премия «Золотой глобус»
 Лучшая музыка к фильму — Эннио Морриконе

Номинации 
 1999 — Премия «Давид ди Донателло»
 Лучший фильм
 Лучший сценарий — Джузеппе Торнаторе

Музыкальные фильмы Италии
Фильмы 1998 года
Алессандро Барикко
Фильмы Италии 1998 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Medusa Film